gromada Grabowiec (powiat hrubieszowski)
 gromada Grabowiec (powiat iłżecki)